Djedptahefânkh est un prénom égyptien porté par :
 Djedptahefânkh, roi d’Héracléopolis ;
 Djedptahefânkh, Second prêtre d'Amon.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité